Piedade, municipalité de l'État de São Paulo, au Brésil.
, quartier de Rio de Janeiro, au Brésil.
Piedade, une localité à Sao Tomé-et-Principe.